Schwörer oder Schwoerer ist der Familienname folgender Personen: 

 Anika Schwörer (* 2001), Schweizer Volleyballerin
 Friedrich Schwörer (1833–1891), deutscher Maler
 Fritz Schwörer, siehe Friedrich Schwörer
 Gerhard Schwoerer (1903–1969), deutscher Landrat
 Gretel Schwörer-Kohl (* 1951), deutsche Musikethnologin und Hochschullehrerin
 Hermann Schwörer (1922–2017), deutscher Jurist, Unternehmer und Politiker (CDU)
 Ignaz Schwörer (1800–1860), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer
 Markus Schwoerer (* 1937), deutscher Physiker
 Meinrad Schwörer (1931–2015), deutscher Umweltaktivist
 Paul Schwoerer (1874–1959), badischer Oberamtmann und Landrat
 Thomas Carl Schwoerer (* 1957), deutscher Verleger

Schwörer steht für:

 Schwörer Haus, ein deutsches Hausbauunternehmen